Ектор Баријентос има више значења:

 Ектор Баријентос (Мартинез де ла Торе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ектор Баријентос (Сан Рафаел), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику